Шахта имени М. И. Калинина — угледобывающее предприятие в городе Абай (Карагандинская область, Казахстан). В 1998 году объединена с шахтой «Абайская».
 Шахта имени М. И. Калинина — угледобывающее предприятие в городе Горловка (Донецкая область, Украина).
 Шахта имени М. И. Калинина— угледобывающее предприятие в городе Донецк, Украина.
 Шахта имени М. И. Калинина — угледобывающее предприятие в городе Прокопьевск (Кемеровская область, Россия).